Didi má několik významů:
Didi (fotbalista), brazilský fotbalista
Didi Chuxing, čínská společnost